Norfolk Admirals ist der Name folgender Eishockeyteams aus Nordamerika:

 Norfolk Admirals (AHL) in der American Hockey League (2000 bis 2015)
 Norfolk Admirals (ECHL) in der ECHL (seit 2015)